Mužská čtyřhra Córdoba Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Roman Jebavý a Andrés Molteni, jehož členové nestartovali společně. Jebavý se rozhodl zúčastnit paralelně hraného Open Sud de France v Montpellier.

Vítězem se stal třetí nasazený, brazilsko-nizozemský pár Marcelo Demoliner a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal argentinské turnajové čtyřky Leonarda Mayera s Andrésem Moltenim po dvousetovém průběhu 6–3 a 7– 6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na Kremlin Cupu 2019 získali druhou společnou trofej. Demoliner vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Middelkoopa to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Máximo González /  Fabrice Martin (semifinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (vítězové)
  Leonardo Mayer /  Andrés Molteni (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2020
ATP Tour 2020